Olga Nazarova (1965-), athlète biélorusse, championne olympique en relais 4 × 400 m dans les années 1990.
 Olga Nazarova (1977-), biathlète biélorusse qui a participé aux Jeux olympiques d'hiver de 2006.